Мансуба ( «то, что было устроено») — древний аналог современного шахматного этюда в старых арабских и среднеазиатских вариантах шахмат, таких как шатрандж. Игроку предлагается позиция, в которой необходимо добиться заданного результата (обычно, победы), как правило, в трудных для этого обстоятельствах.

Мансубы появились примерно в VIII веке. До наших дней дошли около 700 мансуб, чаще всего без указания авторства. Несмотря на популярность шатранджа в средневековом мире, нам известны только несколько имён тогдашних крупных шахматистов и шахматных композиторов: Абу Наим Аль-Хадим, Зайраб Катай, аль-Адли, ар-Рази, ас-Сули, Ладжладж, Абу-ль-Фатх, Али аш-Шатранджи.

Мансуба близка к практической игре, выигрыш, как правило, достигается единственным способом, чаще всего матом королю чёрных. Разветвления на варианты редки. Близкие современные понятия — этюд или этюдозадача, — позиция, в которой мат (в заданное количество ходов или без такого указания, но достижимый только одним способом) является одновременно единственным способом выигрыша.

Мансубы нередко сопровождались литературными текстами, поясняющими, при каких обстоятельствах сложилась предложенная позиция и почему игроку был жизненно необходим выигрыш (см. например, Мат Диларам). Мансуба, изображённая справа, имеет такое примечание: «Это случилось у Наима, и он гордился ею».

См. также 
 Бонус Социус
 Цивис Бононие

Литература 
 Бондаренко Ф. С. Становление шахматного этюда. Киев: Здоров’я, 1980.
 Зелепукин Н. П. Словарь шахматной композиции. Киев, 1982 (2-е издание: 1985).

Ссылки 
 Ходжаев З., Дюммель Ф. Рукопись Абульфатха.

Шатрандж
Шахматная композиция